Dos importantes arquitectos comparten el nombre Antonio da Sangallo:
Antonio da Sangallo el Viejo (c.1453-1534), autor de la iglesia de San Blas de Montepulciano y de obras en la basílica de San Pedro del Vaticano.
Antonio da Sangallo el Joven (1484-1546), autor de importantes edificios en Roma, como el Palacio Farnesio.